В настоящем списке приведены улицы, переулки, проспекты, площади, проезды, тупики Ижевска. На 2014 год в городе около 800 улиц, переулков, проездов и бульваров.

История 

Ижевск был основан в 1760 году как посёлок при железоделательном заводе графа Шувалова. Согласно самому первому плану посёлка, в 1764 году в нём было всего 2 улицы: одна шла по плотине заводского пруда, другая — перпендикулярно первой, по высокому левому берегу реки Иж. Первая улица впоследствии получила имя Плотинного переулка, а вторая — Береговой улицы (современные проезд Дерябина, улицы Свердлова и Милиционная). Эти две улицы, пересекаясь буквой «Т», стали основой формирования улично-дорожной сети Ижевского завода. Село делилось на две части — Нагорная и Заречная. В Нагорной части находились дома работников администрации и мастеров завода, а в Заречной — дома бедняков, склады и промышленные помещения.

Дальнейший рост посёлка и основание в 1807 году оружейного завода вызвали необходимость разработки полноценного градостроительного плана. Такой план был создан в 1807—1808 годах (по другим данным — в 1809 году) заводским архитектором . В его основу была положена классическая прямоугольная планировка улиц.

В соответствии с этими принципами в XIX веке происходила застройка Ижевского посёлка. В Нагорной части Ижевска за улицей Береговой и параллельно ей вырастали всё новые и новые улицы. Улицы прокладывались с севера на юг, а под прямым углом их пересекали переулки, тянувшиеся с запада на восток. Аналогично происходила застройка и низинной Заречной части. К началу 1820-х годов в Нагорной части было уже 9 улиц, а на За́реке не менее 6.

Первоначально улицы Ижевска не имели названий, и для удобства в первой половине XIX века они были пронумерованы порядковыми номерами. В Нагорной части посёлка улицы нумеровались с запада на восток от берега пруда, поэтому первой считалась Береговая. В Заречной части нумерация велась от берега Ижа и поэтому шла с востока на запад. Однако, несмотря на нумерацию, некоторые наиболее значимые улицы в ходе XIX столетия всё-таки получили собственные имена (Базарная, Куренная, Старая, Казанская и др.). Переулки не нумеровались и получали имя, как правило, по фамилии первого домовладельца.

После Октябрьской революции Ижевск получил статус города и новые имена центральных улиц и площадей. В ходе волны переименований получили собственные имена и «номерные» улицы. К середине XX века улиц с числовыми названиями в Нагорной части города не осталось, но в Заречной части некоторые улицы сохранили порядковые имена и по сей день (7-я, 14-я, 15-я улицы и др.).

В советский период изменились не только имена улиц, но и сама улично-дорожная сеть. Во второй половине XX века столица Удмуртии начала превращаться из деревянного города в каменный. Старая уличная сеть с узкими, частыми улицами и небольшими кварталами оказалась непригодной для застройки массивными каменными домами. Вследствие этого при застройке центра Ижевска некоторые улицы были частично снесены, некоторые исчезли с карты города полностью, другие же были существенно расширены. Однако несмотря на это общий вид городской планировки сохранился, поскольку улицы и переулки достраивались в том же направлении, какое было задано изначально.

Одновременно с перестройкой центра в 1960—1980-е годы происходило интенсивное строительство новых жилых массивов. Это сопровождалось появлением на карте Ижевска множества новых улиц. В начале XXI века новые улицы в Ижевске формируются главным образом в результате застройки коттеджных микрорайонов.

По состоянию на 2014 год, в городе насчитывалось около 800 улиц, переулков, проездов и бульваров. Самые длинные улицы — Воткинское шоссе и улица Ленина. Более 134 улиц города названы в честь людей.

Улицы

Площади

Прочее

Парки 
 Летний Сад имени М. Горького
 Парк имени С. М. Кирова
 Государственный зоологический парк Удмуртии
 Парк Космонавтов
 Сквер Победы на Карлутской площади
 Парк Берёзовая Роща (Козий парк)
 Вишнёвый сквер (ул. Кирова)
 Сквер имени А. Титова (ул. Гагарина)
 Сквер Металлургов (Школьная ул.)
 Сквер Желаний (ул. 40 лет Победы)
 Сквер у Дворца детского и юношеского творчества г. Ижевска
 Сквер за кинотеатром «Дружба» (ул. Ленина)
 Сквер им. графа П. Шувалова
 Сквер у памятника «Звёздочка» (Молодёжная ул.)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Улицы Ижевска — проект «Новости Ижевска»

Ижевск